

Musique

Groupe 

 Islands, un groupe d'indie-rock de Montréal.

Chanson 

 Islands, une chanson de The xx.

Album 

 Islands, un album de Mike Oldfield ;
 Islands, un album de King Crimson.

Voir aussi 

 , page d'homonymie